Simojoki ist der Familienname folgender Personen:

 Aili Simojok (1913–1998), finnischer Schriftsteller 
 Aukusti Simojoki (1882–1959), finnischer Journalist 
 Elias Simojoki (1899–1940), finnischer Politiker 
 Heikki Simojoki (1906–1990), finnischer Geophysiker und Hochschullehrer 
 Henrik Simojoki (* 1975), deutscher Theologe
 Martti Simojoki  (1908–1999), finnischer Bischof 
 Pekka Simojoki (* 1958), finnischer Musiker